Sancho Dávila Toledo (Ávila, 9 de octubre de 1546 - Plasencia, 5 de diciembre de 1625) fue obispo de varias diócesis españolas y autor de algunas obras de temática religiosa.

Biografía 
Fue el cuarto hijo de Sancho Dávila (hijo de Gómez Dávila, I marqués de Velada) y de Juana Enríquez de Toledo. Estudió en la universidad de Salamanca, de la que posteriormente fue rector, ocupando la cátedra de Sagrada Escritura. Canónigo de la catedral de Ávila y penitenciario y deán de la de Coria. En sus primeros años de sacerdocio fue confesor de Teresa de Jesús, con quien colaboró en algunas de sus fundaciones.

En 1591 fue nombrado obispo de Cartagena, en cuyas funciones fundó el Seminario Mayor de San Fulgencio; en 1600 lo fue de Jaén, en 1615 de Sigüenza y en 1622 de Plasencia.

Tras su muerte en 1625, sus restos fueron trasladados a la catedral de Ávila en 1648.

Árbol genealógico 

{{ahnentafel-compact5
|style      = font-size: 90%; line-height: 110%;
|border     = 1
|boxstyle   = padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1 = background-color: #fcc;
|boxstyle_2 = background-color: #fb9;
|boxstyle_3 = background-color: #ffc;
|boxstyle_4 = background-color: #bfc;
|boxstyle_5 = background-color: #9fe;
|1          = 1.  'Sancho Dávila Toledo
|2          = 2.  Sancho Dávila y Carrillo de Mendoza
|3          = 3.  Juana Enríquez de Toledo
|4          = 4.  Gómez Dávila y Dávila
|5          = 5.  Teresa Carrillo de Mendoza
|6          = 6.  Diego Enríquez de Guzmán
|7          = 7.  Leonor Aldonza de Toledo
|8          = 8.  Sancho Sánchez Dávila de Ribera 
|9          = 9.  Catalina Dávila y Dávila
|10         = 10. Íñigo Carrillo de Acuña y Mendoza 
|11         = 11. Margarita Manuel Fernández de Tovar
|12         = 12. Enrique Enríquez
|13         = 13. Teresa Enríquez
|14         = 14. Fadrique Álvarez de Toledo
|15         = 15. Isabel de Zúñiga
}}

 Obras 

Entre sus escritos se cuentan:
 De la veneración que se debe a los cuerpos de los santos y a sus reliquias, y de la singular con que se ha de adorar el Cuerpo de Jesucristo nuestro Señor en el Santísimo Sacramento (Madrid, 1611);
 Sermones (Baeza, 1615), dedicados a la muerte de la reina Margarita de Austria;

 Vida de San Vidal (Baeza, 1601);
 Los suspiros de San Agustín (Madrid, 1601 y 1626);
 También tradujo del latín: Vida de San Agustín, Vida de Santo Tomás y Aparición y milagros de Nuestra Señora de la Cabeza.

Lope de Vega le dedicaría un poema incluido en sus Rimas sacras'', al igual que Luis de Góngora.

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Ávila
Escritores católicos
Escritores de España del siglo XVII
Obispos de Cartagena
Obispos de Jaén
Obispos de Plasencia
Obispos de Sigüenza
Obispos de España del siglo XVI
Obispos de España del siglo XVII
Rectores de la Universidad de Salamanca
Alumnado de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI